Gran Turismo je izraz talijanskog podrijetla koji označava automobilske utrke na duge distance - primjerice trke 24 sata Le Mansa, Mille Miglia ili Carrera Panamericana, ali i snažne automobile koji se koriste za takve trke, npr. Ferrari 250 GTO ili Porsche 911 GT3.

Ovaj izraz se koristi i u druge svrhe:

 Gran Turismo (videoigra) (GT) naziv je megapopularnog serijala videoigara za PlayStation konzole, koji zasad broji četiri iznimno uspješna nastavka.
 Gran Turismo (album) je naziv albuma pop-sastava The Cardigans iz 1998. godine.
 GT automobili (Gran Turismo automobili) u svojem nazivu imaju izraz Gran Turismo - primjerice, Saab GT750, tj. Gran Turismo 750 ili Ford GT40, itd.